Das Herreneinzel der Australian Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Andre Agassi und Arnaud Clément. Agassi siegte in drei Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war nach 1995 und 2000 sein dritter Triumph bei den Australian Open sowie sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2001